BVM peut faire référence à :
 boîte de vitesses manuelle ;
 Beata Vergine Maria, une appellation de Marie de Nazareth ;
  ;
 Bibliothèque virtuelle de la Méditerranée.

bvm peut faire référence à :
 bamunka, une langue selon la norme ISO 639-3 des codes des langues.